Siwi est un mot :
 Le peuple siwi, des berbères d'Égypte.
 La langue siwi, une langue berbère.
 Siwi, une commune du département de Kouka au Burkina Faso

SIWI est un sigle :
 Institut international de l’eau de Stockholm (Stockholm International Water Institute).